Штеккер

 Штеккер — электротехническое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения электрических цепей.
 Штеккер, Вальтер (1891—1939) — немецкий политический и общественный деятель.

См. также 
 Штёккер, Адольф (1835—1909) — германский политический деятель и протестантский богослов.